Американцы за безопасный Израиль (American Friends for a Safe Israel, Americans for a Safe Israel, AFSI) — общественная организация в США, выступающая за политическое урегулирование на Ближнем Востоке, прекращение арабо-израильского противостояния и демонтаж террористической инфраструктуры в Газе и сопредельных территориях.

Известна с 1971. Президент АФСИ — известная общественная активист Хелен Фридман, директор — Питер Е. Голдман.

Ссылки 
 Официальный сайт AFSI 
 AFSI 
 Энциклопедия Source Watch, статья 
 Акция AFSI поддержки поселенческого движения в Газе
 Митинг протеста в США против планов израильского правительства по эвакуации из Газы
 Митинг протеста в США против планов израильского правительства по эвакуации из Газы, июль 2006

Еврейские политические движения
Негосударственные организации США
Американо-израильские отношения